Alaa Idris, född 11 juni 1981, är en svensk politiker (socialdemokrat), tidigare distriktsordförande för SSU i Örebro län. Idris tillhörde SSU:s förbundsstyrelse 2003–2009 med ansvar för bland annat integrationsfrågor. Hon har senare arbetat hos Hyresgästföreningen och som politisk sekreterare vid Socialdemokraternas partikansli i Stockholm. Idris har sina rötter i Eritrea och är bosatt i Örebro. Hon kommer fran vansterfalangen av Socialdemokratin med stort fokus pa kvinnorelaterade fragor.

Källor 

Idris, Alaa
Kvinnor
Födda 1981
Levande personer